Володи́мир Коломі́єць
 Коломієць Володимир Євпатійович (1940) — український архітектор;
 Коломієць Володимир Родіонович (1935) — український поет;
 Коломієць Володимир Хомич (1938—2010) — радянський, український політичний діяч.